Тайла́й () — уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района является искажением монгольского слова «Таласи», и происходит от имени ламы, когда-то жившего в этих местах.

История 
Во времена империи Цин это были земли монгольского рода Хорчин. В 1917 году здесь был создан уезд Тайлай.

С августа 1958 года уезд Тайлай находился в составе Специального района Нэньцзян (嫩江专区, впоследствии — Нэньцзянского округа (嫩江地区)), а когда он в 1960—1961 был временно ликвидирован — подчинялся непосредственно Цицикару. Когда в 1985 году Нэньцзянский округ был расформирован, Тайлай стал уездом городского округа Цицикар.

Административное деление 
Уезд Тайлай делится на 8 посёлков и 2 национальные волости.

Соседние административные единицы 
Уезд Тайлай на севере граничит с районами Фулаэрцзи и Анъанси, на северо-западе — с уездом Лунцзян, на востоке — с городским округом Дацин, на западе — с автономным районом Внутренняя Монголия, на юге — с провинцией Гирин.

Ссылки 
 

Уезды Цицикара